Superhero (engl. für Superheld) bezeichnet:

 Superhero Movie, US-Film von 2008
 Superhero (Film), Kurzfilm von Émile V. Schlesser (2020)
 Superhero (Musical), Musical von Anthony McCartens und Paul Graham Brown
 Superhero (Lied), Lied von Viki Gabor beim Junior Eurovision Song Contest 2019

Siehe auch:
 Real Life Superhero
 Death of a Superhero